Жак Камбессед (, 1799 — 1863) — французский ботаник и агроном.

Биография 
Жак Камбессед родился в Монпелье в 1799 году.

В 1827 году была опубликована его работа Enumeratio plantarum quas in insulis Balearibus. Камбессед внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Жак Камбессед умер в 1863 году.

Научная деятельность 
Жак Камбессед специализировался на Мохообразных и на семенных растениях.

Научные работы 
 Enumeratio plantarum quas in insulis Balearibus, Mémoires du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, vol. 14(9–10), 1827, p. 173–335.
 Plantes usuelles des Brasiliens par M. Auguste de Saint-Hilaire, parties 9 à 14 (avec Adrien de Jussieu), Paris, Grimbert, 1827–1828.
 Mémoire sur les familles des Ternstroemiacées et des Guttifères, Mémoires du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, vol. 16, 1828, p. 369–429.

Почести 
В его честь были названы следующие виды растений:

 Paullinia cambessedesii Triana & Planch.
 Paeonia cambessedesii  Willk.
 Mollugo cambessedesii (Fenzl) J.M.Coult.
 Hypericum cambessedesii Coss. ex Mares & Vigin.
 Silene cambessedesii Boiss. & Reut.

Примечания

Ссылки 
 l'Enciclopèdia: Jacques Cambessedes
 Biblioteca Digital Real jardin Botanico, CSIC, Madrid: Enumeratio plantarum quas in insulis Balearibus

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Агрономы Франции